Getetjärn kan syfta på:
Getetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (9,81 ha)
Getetjärnet (Håbols socken, Dalsland, vid Stenserud), sjö i Dals-Eds kommun, 
Getetjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (2 ha)

Se även
Gettjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn